Toponimul Gangara se poate referi la următoarele localitîți din Niger:

Gangara, comună din departamentul Aguie, regiunea Maradi
Gangara, comună din departamentul Tanout, regiunea Zinder